Атенсинго има више значења:

 Атенсинго (Чијетла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Атенсинго, Ла Кабања (Чијетла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику